Gepäckträger steht für: 
 Gepäckträger (Beruf), ein Beruf
 Gepäckwagen (Kofferkuli), ein Gepäckwagen oder Trolley
 Autogepäckträger, Packvorrichtung für Fahrzeuge
 Fahrradgepäckträger, am Fahrrad angebrachte Gepäckhalterung

Siehe auch

 Kofferträger, in Frankreich und Deutschland gebräuchliche Bezeichnung für Unterstützer der algerischen Unabhängigkeitsbewegung